Termin WBBL ima više značenja.

 N-acetilglukozaminil-difosfo-dekaprenol L-ramnoziltransferaza, enzim
 WBBL-FM, radio stanica